322574 Werckmeister – asteroide areosecante
 Andreas Werckmeister – compositore, organista e teorico della musica tedesco
 temperamenti Werckmeister –  metodo di accordatura